Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Antietam en souvenir de la bataille d'Antietam :
 l', un voilier terminé comme baraquement flottant en service de 1876 à 1888 ;
 l', un porte-avions de classe Essex lancé à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui participe à la guerre de Corée ;
 l', un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga en service depuis 1987.

Antietam